Femme d'aujourd'hui (au singulier) peut faire référence à :

 La Femme d'aujourd'hui est une ancienne revue illustrée française publiée par Félix Juven de  à  ;
Femme d'aujourd'hui, une émission de télévision diffusée de 1965 à 1982 à la télévision de Radio-Canada ;
Femme d'aujourd'hui, un magazine publié par Québecor Média ;
Femme d'aujourd'hui, le premier extrait de la comédie musicale Cléopâtre.

Voir aussi les formes au pluriel